Krakken (norwegisch für Schemel) ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Krakken (Wohlthatmassiv) (englisch Krakken Mountain), Berg im Wohlthatmassiv des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 Krakken (Sør Rondane) (englisch Krakken Hill), Hügel im Sør Rondane des Königin-Maud-Lands, Antarktika